

Persone 
 Angelo Ramazzotti – cardinale italiano
 Eros Ramazzotti – cantautore italiano
 Gianluca Ramazzotti – attore, comico e doppiatore italiano
 Micaela Ramazzotti – attrice italiana
 Sergio Ramazzotti – fotografo, giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Amaro Ramazzotti – bevanda alcolica
 Ramazzotti – azienda italiana ora confluita nel gruppo Pernod Ricard
Ramazzotti Roma – società di pallacanestro di Roma